Какофония — многозначный термин:

 Какофония — сочетания звуков, воспринимаемые как хаотическое и бессмысленное их нагромождение
 «Cacophony» — американская хеви-метал группа, существовавшая в 1986-1989 гг.